Whatley kan syfta på följande:

 Whatley, Alabama, ort i USA
 Whatley, Somerset, ort i England, Storbritannien